NGC 1575 (другие обозначения — NGC 1577, MCG -2-12-14, IRAS04239-1012, PGC 15090) — галактика в созвездии Эридан.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 1575, NGC 1577.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1575
Эридан (созвездие)